Lac Le Jeune kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Le Jeune, British Columbia, sjö, 
 Lac Le Jeune, Québec, sjö,